Сезон 2019 Российской Серии Кольцевых Гонок (РСКГ) — шестой сезон чемпионата и Кубка России, проводимый под названием СМП РСКГ и 27-й сезон розыгрыша чемпионата России по кольцевым автомобильным гонкам в общем.

В этом году пять из семи этапов соревнований в классе «Туринг» были впервые за долгое время официально открыты для участия спортсменов-обладателей гоночных лицензий других стран. До этого иностранный гонщик не мог получать очки в зачёт чемпионата России, выступая под флагом своей страны, из-за чего в своё время лишились очков представители Беларуси Владимир Горлач и Борис Лукомский, а также финн Мика Сало. Другие иностранные гонщики, например Владислав Середенко и Томас Джонсон, которые являлись гражданами Украины и США соответственно, получали российскую гоночную лицензию, чтобы иметь право получать очки в личный зачёт Кубка и чемпионата России. Однако, этапы на трассах Крепость Грозная и Казань Ринг по-прежнему остались закрыты для иностранных участников, так как данные трассы на начало сезона не имели лицензий, позволяющих принимать международные соревнования.

Класс «Национальный» был переименован в S1600. Техтребования в нём изменились, был введён запрет на целый ряд технических доработок (запрет на обработку каналов головки блока цилиндров и впускного коллектора), плюс обязательной стала установка шайбы рестриктора в систему впуска, всё это снизило показатели максимальной мощности у машин-лидеров с примерно 165-167 до 150 л. с. Впервые этот класс перестал быть самым массовым в РСКГ по числу участников, а первенство в вопросе численности участников перешло к топовой и «самой дорогой» зачётной категории «Туринг». 

Начиная с 2019 года в классе «S1600 Юниор» (бывший «Национальный Юниор») к гонщикам были предъявлены дополнительные требования: получить право участия в юниорском зачёте теперь могут только спортсмены, которые имели определённые достижения в картинге или ралли-кроссе. 

Чемпионат СМП Формула-4 впервые стал серией поддержки практически на всём протяжении турнира, кроме сочинского этапа.

Система начисления зачётных баллов осталась прежней.

События сезона
Дмитрий Брагин четвёртый раз подряд стал чемпионом России в классе «Туринг» (всего же для Дмитрия это был тринадцатый титул чемпиона России в различных видах автогонок и шестой в «кольце», плюс в его коллекции есть два кубка России по кольцевым гонкам). Андрей Петухов стал обладателем Кубка России в классе «Супер-Продакшн», набрав необходимое количество очков за один этап до окончания сезона. Чемпионом России в категории «Туринг-Лайт» стал , при этом он почти установил рекорд, как самый возрастной чемпион России по автомобильным кольцевым гонкам (в возрасте 59 лет 287 дней на 7 сентября 2019 года), не побив рекорд Эдгарда Линдгрена только на один день (Линдгрен завоевал чемпионское звание 24 сентября 1995 года в возрасте 59 лет и 288 дней), при этом если считать днём завоевания титула день окончания последней гонки сезона, то Черевань и Линдгрен завоевали это звание в одном возрасте. Кубок России в классе S1600 завоевал Михаил Митяев, опередивший в личном зачёте своего ближайшего соперника Павла Кузьминова всего на семь очков. Победителем Первенства России в классе S1600-Юниор по очкам предварительно стал Рустам Фатхутдинов, но после финальной гонки двигатель его автомобиля был вскрыт и там нашлись несоответствия техническим требованиям. Все результаты юного казанца были аннулированны, первое место по итогам года досталось Петру Плотникову.

Команды и пилоты

Туринг

Супер-Продакшн

Туринг-Лайт

S1600

S1600 Юниор

Победители гонок

Итоги сезона

Личный зачёт

Командный зачёт 
На каждый этап команда заявляет не более двух гонщиков, очки которых идут в командный зачёт. В таблице ниже приведены результаты командного первенства.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт серии
 Информационный портал РСКГ
 Официальный YouTube-канал РСКГ

2019 год в автоспорте
Сезоны РСКГ
Спорт в России в 2019 году
Спортивные соревнования в Грозном
Спортивные соревнования в Смоленской области
Спортивные соревнования в Нижегородской области
Спортивные соревнования в Казани
Спортивные соревнования в Московской области
Спортивные соревнования в Сочи
2019 год в Чечне
2019 год в Краснодарском крае
2019 год в Московской области
2019 год в Татарстане
2010-е годы в Смоленской области
2010-е годы в Нижегородской области
Соревнования по автоспорту в Чечне